Der DFB-Pokal der Frauen 1998 wurde vom FCR Duisburg gewonnen. Für den FCR, der den Wettbewerb noch unter dem alten Namen FC Rumeln-Kaldenhausen begann, war es der erste Pokalsieg. Das Finale gewann man durch einen 6:2-Sieg gegen den FSV Frankfurt. Überragende Akteurin im Finale war Inka Grings, die drei Tore schoss. Mit acht Toren war es das torreichste Finale aller Zeiten.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein.

1 Sieg nach Verlängerung

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 DFB-Pokal der Frauen 1997/98 bei RSSSF

1997
Fußballsaison 1997/98